Primavera di Praga – rivolta del 1968
Primavera di Praga – canzone di Francesco Guccini
Primavera di Praga – festival musicale annuale